Wielka ucieczka – ucieczka więźniów z obozu Stalag Luft III w 1944 r.
 Wielka ucieczka – film z 1963 r. w reżyserii Johna Sturgesa nakręcony na podstawie powieści Paula Brickhilla

Zobacz też 
 Wielka ucieczka Misia Yogi – film z 1987 roku
 The Great Escape